Литвиновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Литвиновское сельское поселение — входит в Яшкинский район

Ростовская область
 Литвиновское сельское поселение — входит в Белокалитвинский район